

Serbia w składzie Jugosławii/Serbia i Czarnogóra (1944-2006)

Ludowa Republika Serbii/Socjalistyczna Republika Serbii (1944-1991)

Lista Przewodniczących Komunistycznej Partii Serbii/Związku Socjalistów Serbii

Głowa państwa

Republika Serbii (1991-2006)

Republika Serbii (2006-)

Zobacz też 
 Władcy Serbii
 Premierzy Serbii